Tsilis ist der Familienname folgender Personen:
 Giannis Tsilis (* 1986), griechischer Ruderer
 Gust Tsilis (* 1956), amerikanischer Jazzmusiker und Komponist